Коноплёво — название населённых пунктов:

Россия 
 Коноплёво — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Коноплёво — деревня в Максатихинском районе Тверской области.